Vilayanur S. Ramachandran
20851 Ramachandran
Ou ainda:
Minotaurasaurus ramachandrani

Desambiguações de sobrenomes